UFC 249: Фергюсон vs. Гейджи — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 9 мая 2020 года на спортивной арене «VyStar Veterans Memorial Arena» в городе Джэксонвилл (штат Флорида, США). Первоначально турнир планировалось провести 18 апреля на спортивной арене «Barclays Center» в городе Бруклин (штат Нью-Йорк, США). Из-за пандемии COVID-19 событие было в конечном итоге отложено (см. раздел ниже). 21 апреля UFC подтвердил, что UFC 249 будет перенесен на 9 мая и состоится во Флориде. На фоне пандемии коронавирусной инфекции турнир проходил без зрителей.

Подготовка турнира 
Изначально турнир планировалось провести 18 апреля 2020 года. Главным его событием должен был стать бой за чемпионский титул в легком весе между действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и победителем 13-го сезона шоу The Ultimate Fighter в полусреднем весе, а также бывшим временным чемпионом в лёгком весе Тони Фергюсоном. Поединок между этими бойцами ранее уже четыре раза был запланирован и отменён по разным причинам (The Ultimate Fighter 22 Finale, UFC on Fox 19: Тейшейра vs. Эванс, UFC 209 и UFC 223) в течение последних четырёх лет. Для Нурмагомедова этот бой должен был стать третьей защитой чемпионского титула. Однако, бой был отменен в пятый раз из-за проблем, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 (см. раздел ниже).

В качестве соглавного события турнира был запланирован бой-реванш между двумя бывшими чемпионками в женском минимальном весе американкой литовского происхождения Роуз Намаюнас и бразильянкой Жессикой Андради. Ранее они встречались в бою за чемпионский титул 11 мая 2019 года, когда Намаюнас, будучи на тот момент действующим чемпионом, проводила свою вторую защиту титула. В той встрече претендентка Андради, очевидно проигрывая по ходу боя чемпионке, неожиданно победила Намаюнас нокаутом во втором раунде, проведя приём слэм (внезапный и мощный бросок на большую амплитуду) с приземлением соперницы на голову. Данный бой также был отменён из-за проблем, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 (см. раздел ниже).

Изменения карда 
По неофициальной информации при подготовке турнира рассматривалась возможность организации боя в полулёгком весе Брайан Ортега vs. Забит Магомедшарипов. Однако позже Магомедшарипов сообщил, что бой с его участием на турнире не будет проведён.

На турнире был запланирован бой в тяжелом весе между Шамилем Абдурахимовым и Сирилом Ганом. Однако 5 марта 2020 года было объявлено, что Ган был вынужден отказаться от участия в мероприятии из-за пневмоторакса во время одной из его тренировок. В итоге бой был полностью отменён.

На турнире был запланирован бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом Bellator в полусреднем весе Лайманом Гудом и Белалом Мухаммадом. Однако 4 апреля Мухаммад вышел из боя из-за травмы. В итоге бой был полностью отменён.

8 апреля стало известно, что Роуз Намаюнас отказалась от участия в турнире, а запланированный ранее со-главный бой вечера отменён. Причиной отказа, стала смерть двух человек из семьи Намаюнас из-за коронавирусной инфекции.

Пандемия COVID-19 - дата турнира 18 апреля отменена 
Изначально проведение турнира было запланировано на спортивной арене «Barclays Center» в Бруклине, штат Нью-Йорк, США. 12 марта губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо издал приказ, ограничивающий проведение массовых мероприятий и спортивных мероприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. 16 марта президент UFC Дэйна Уайт объявил в открытом письме сотрудникам, которое было доведено до общественности, что это мероприятие «все ещё запланировано, как запланировано, но место может измениться». 18 марта Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк объявила, что мероприятие не будет разрешено для проведения в Бруклине, Нью-Йорк. 23 марта Уайт сообщил, что у него уже есть новое место для этого события, но подтвердил, что турнир будет проходить за закрытыми дверями. Спустя два дня он добавил, что кард турнира может быть изменён в зависимости от места проведения. Также официально объявлено что Нурмагомедов отказался от боя по причине того, что в стране закрыли границы, а вылет из страны стало невозможным в связи с пандемией. Глава промоушена Уайт это подтвердил и ищет замену для Фергюсона. 6 апреля UFC анонсировала, что соперником Фергюсона станет #4 рейтинга в легком весе Джастин Гейджи. Бой пройдёт за титул временного чемпиона UFC.

В связи с введёнными в разных странах ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией, кроме Нурмагомедова в турнире не смогут участвовать и другие бойцы, в частности все бойцы из России. В результате кард турнира был изменён. Новый файткард турнира был официально анонсирован также 6 апреля.

Добавились следующие бои:

 Бой в тяжелом весе между бывшим претендентом чемпионский титул UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком. Первоначально бой был запланирован как заглавный бой турнира UFC on ESPN 8: Нганну vs. Розенстрайк на 28 марта 2020 года, но событие было отменено из-за пандемии.
 Бой в тяжёлом весе между Грегом Харди и Йорганом де Кастро.
 Бой в полусреднем весе между Висенте Луке и Нико Прайсом.
 Ожидалось, что Ислам Махачев (Россия) встретится с Александром Эрнандесом в легком весе, но Махачев был исключен из соревнований из-за ограничений на поездки и заменен на Омара Моралеса.
 Бой в легчайшем весе между Марлоном Вера и Рэем Боргом.
 Ожидалось, что Оттман Азайтар (Марокко) встретится с Кхамой Уорти в легком весе, но Азайтар был исключен из соревнований из-за ограничений на поездки и заменен на Майкла Джонсона.
 Бой в полутяжёлом весе между Райаном Спэнном и Сэмом Алви.

Следующие бои были исключены и, как ожидается, будут перенесены на будущие турниры:

 Бой в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев (Россия) vs. Ион Куцелаба (Молдавия), реванш после поединка на UFC Fight Night 169: Бенавидес vs. Фигейреду.
 Бой в тяжёлом весе Джан Вилланте (США) vs. Бен Ротуэлл (США).
 Бой в среднем весе Карл Роберсон (США) vs. Махмуд Мурадов (Узбекистан).
 Бой в легчайшем весе Хантер Азур (США) vs. Умар Нурмагомедов (Россия).

Место проведения мероприятия не было указано, но Дэйна Уайт заявил, что на временной базе UFC будут находиться бойцы из США, которым не разрешено путешествовать внутри страны. Позже выяснилось, что это событие должно было состояться в «Tachi Palace Hotel & Casino» в городе Лемор, штат Калифорния.

Однако, уже 9 апреля Уайт объявил, что этот турнир не состоится, как запланировано, после вмешательства топ-менеджеров Disney и ESPN, заявив, что все будущие турниры в настоящее время откладываются. Позже выяснилось, что 40-й губернатор Калифорнии, Гэвин Ньюсом, повлиял на решение об отмене мероприятия.

9 мая - назначена новая дата турнира 
Первоначально промоушен планировал провести UFC 250 9 мая 2020 года в городе Сан-Паулу, Бразилия на арене «Ginásio do Ibirapuera». 7 апреля было объявлено, что место проведения будет использоваться в качестве полевого госпиталя во время пандемии COVID-19 в Бразилии и не сможет принять турнир.

21 апреля было объявлено, что UFC перевел UFC 249 на новую дату, ознаменовав возвращение промоушена после первой волны отмены турниров, скорее всего, во Флориде. На спортивных площадках во Флориде разрешено проводить мероприятия UFC за закрытыми дверями в результате распоряжения губернатора Рона ДеСантиса от 9 апреля 2020 года. 24 апреля был подтверждён кард турнира, а бой Фергюсона против Гейджи по-прежнему должен был стать главным событием турнира. Организация также объявила, что 13 и 16 мая она проведет два других мероприятия, оба в Джэксонвилле.

Участники турнира 

(***) Бой отменён

Накануне самого события стало известно об отмене боя между бразильцем Роналду "Жакаре" Соуза и ямайцем Юрая Холлом, так как стало известно, то бразилец и двое его секундантов больны коронавирусом. На церемонии дуэли взглядов оба бойца были в масках, но на бразильце были еще и медицинские перчатки.

Церемония взвешивания 
Джереми Стивенс не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и заплатит штраф в 30 % от гонорара в пользу своего соперника.

Результаты официальной церемонии взвешивания.

Результаты турнира

(*) Дональд Серроне являлся #6 в рейтинге Топ-15 лёгкой весовой категории.

Комментарии

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Джастин Гейджи vs. Тони Фергюсон
 Выступление вечера: Джастин Гейджи и Франсис Нганну

Гонорары бойцов 
Ниже приводится информация о выплатах бойцам. Общая раскрытая выплата за мероприятие составила 3 635 500 долларов.

Последствия турнира 
Генри Сехудо объявил о завершении своей карьеры в MMA сразу после победы над Домиником Крусом.

12 мая после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

| Сирил Ган

Роналду Соуза (#14) покинул Топ-15 полутяжёлого веса.

Райони Барселус (#15) покинул Топ-15 легчайшего веса.

См. также 
2020 год в UFC
Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC
События 18 апреля
2020 год в спорте
Апрель 2020 года